Katholische Liga steht für unterschiedliche Bündnisse:

 Katholische Liga (1538), Bündnis im Heiligen Römischen Reich gegen die Ausbreitung des Protestantismus
 Katholische Liga (1609), Zusammenschluss der katholischen Fürstentümer im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges
 Katholische Liga (Widerstandsgruppe) im Dritten Reich in Westfalen

 Mehrere vom jeweiligen Papst initiierte Zusammenschlüsse, die sich gegen Feinde der römisch-katholischen Kirche richteten, werden mitunter auch als Katholische Liga bezeichnet
 Heilige Liga (1576), oft als Katholische Liga bezeichnet, Vereinigung französischer katholischer Adeliger während der Hugenottenkriege im Jahr 1576 bzw. 1584 ff.

Siehe auch:

 Heilige Liga (Begriffsklärung)

ca:Lliga Santa
pt:Santa Liga
sr:Света лига